Amore puro – singolo del 2013 di Alessandra Amoroso
Amore puro – album del 2013 di Alessandra Amoroso